Леонид Николаевич Казанцев (, Ярославль — , Киев) — российский юрист, профессор права Университета Св. Владимира (т. е. Киевского).

Биография 
Родился  в семье обер-офицера. Первоначальное образование получил в Ярославском приходском, а потом и уездном училище. Позже продолжил своё образование в Ярославской гимназии (1864-1873) и Демидовском юридическом лицее (1875—1877), где "окончил курс со степенью кандидата прав". В 1878 году поступил в Московский Университет на филологический факультет, но оставил его в связи с тем, что был номинирован стипендиатом Демидовского юридического лицея на звание профессора.

В 1880 был командирован в Киевский университет для сдачи экзамена на степень магистра. Окончил магистратуру в 1881 и в том же году после защиты своего сочинения "Учение о представительстве" был удостоен звания приват-доцента по кафедре римского права.

Был профессором римского права в Киевском университете.

Труды 
 Учение о представительстве в гражданском праве. — Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1878. — 125 с.
 Понятие представительства. — Юридический вестник, 1882.
 Одна из северных общин. — ib., 1883, кн. 6—7.
 Свободное представительство в римском гражданском праве. — Киев: Университетск. тип., 1884. — 120 с.
 О разводе по римскому праву в связи с историческими формами римского брака. Период языческий. — Киев: Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1892. — 247 с.
 Курс истории римского права. — 3-е изд. — Киев, 1896. — 112 с.

Литература 
 
 Біографіческій словарь професоровъ і преподавателей Императорскаго Университета Св.Владиміра.-К: Университетск.тип.1884.

Примечания

Ссылки 
 Казанцев Леонид Николаевич — статья на сайте ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Родившиеся в Ярославле
Родившиеся в Ярославской губернии
Выпускники Ярославской гимназии
Выпускники Демидовского лицея
Преподаватели Киевского университета
Умершие в Киеве
Юристы Российской империи
Правоведы Российской империи
Юристы XIX века
Правоведы Украины